Les  sont un clade d'archosauriens crurotarsiens crocodylomorphes, le groupe souvent traditionnellement dénommé « crocodiles ». Ce clade inclut de nombreuses formes fossiles, mais aussi le clade des Neosuchia qui abrite toutes les formes modernes.

Historique 
Le clade des Crocodyliformes a été créé en 1988 par Michael J. Benton et , dans un article qui explique que tous les noms traditionnels de groupes d'animaux bien connus devraient être limités à leurs groupes couronnes, c'est-à-dire utilisé uniquement pour des groupes naturels comprenant tous les membres vivants d'une lignée donnée. Cela posait un problème pour les crocodiles, car le nom Crocodylia, était utilisé de diverses manières dans les milieux scientifiques, et comprenaient non seulement les crocodiliens actuels, mais beaucoup de leurs ancêtres disparus connus seulement par des  fossiles.

Benton et Clark ont résolu le problème en limitant le nom Crocodylia au groupe contenant les alligators, crocodiles, gavials actuels et tous les membres disparus de ces familles spécifiques. Le groupe traditionnel Crocodylia a été remplacé par un nouveau nom, Crocodyliformes, qui comprenait de nombreuses familles éteintes écartées par la nouvelle définition. Clark et Benton n'ont pas donné de définition exacte des Crocodyliformes, mais en 2001, Paul Sereno et ses collègues l'ont défini comme le clade contenant Protosuchus richardsoni et le crocodile du Nil, ainsi que tous les descendants de leur ancêtre commun.

Chris Brochu a estimé que le nom Crocodylia n'avait jamais eu de contenu stable, et qu'une série de clades menant au groupe-couronne du groupe (y compris les Crocodyliformes et le clade situé un peu plus en amont, les Crocodylomorpha) était une bonne solution. Toutefois, dans un article en 2008 de Benton et Jeremy Martin, les auteurs ont inversé l'avis précédent (coécrit par Benton) les Crocodylia devant être limité au groupe couronne, ce qui suggérait que les Crocodyliformes devaient être considérés comme un synonyme de Crocodylia.

Classification

Cladogramme 
Le cladogramme simplifié ci-dessous illustre les relations entre crocodyliformes, en se basant sur le point de vue de Martin et Benton, 2008 :

En 2012, les paléontologues Mario Bronzati, Felipe Chinaglia Montefeltro et Max C. Langer ont réalisé une grande analyse phylogénétique des Crocodyliformes, incluant 184 espèces. Leurs résultats sont présentés dans le cladogramme suivant, mis à jour à la suite de la description du « croco de las Hoyas » en 2017 :

Voir aussi 
 Crocodylomorpha
 Protosuchia
 Notosuchia

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

 
Taxon décrit en 1988